Morten Christensen (tennisser)
 Morten Christensen (voetballer)